Donnington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Donnington, village du Berkshire
Château de Donnington, château médiéval du village de Donnington
Donnington, village du Gloucestershire
Donnington, village du Herefordshire
Donnington, banlieue de Oxford dans l'Oxfordshire
Pont de Donnington, pont au-dessus de la Tamise à Oxford
Donnington, hameau du Shropshire
Donnington, quartier du Telford and Wrekin
Donnington, village du district de Chichester dans le Sussex de l'Ouest

Autres 
 Donnington, une série de bande dessinée de Jean-Yves Delitte et Philippe Richelle.

Voir aussi

Castle Donington
Donington Park

Homonymie de toponyme